Alexander Godunov –  attore e ballerino russo. 
 Boris Fëdorovič Godunov – zar di Russia dal 1598 alla morte

 Irina Fёdorovna Godunova – moglie dello zar di Russia Fëdor I, nonché sorella dello zar Boris Godunov

Pagine correlate 

Boris Godunov